Коста́нді — грецьке прізвище. Відомі носії:

Носії 
 Костанді Киріак Костянтинович — педагог і художник Королівства Греції, Російської імперії та СРСР.
 Костанді Леонід Васильович — офіцер Російської імператорської армії.
 Костанді Михайло Киріакович — архітектор, художник, син Киріака Костанді.

Примітки 

Грецькі прізвища